Чарльз Эдвард «Эд» Маколи (; 22 марта 1928 года в Сент-Луисе, Миссури, США — 8 ноября 2011 года, там же) —  американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за команды «Сент-Луис Бомберс», «Бостон Селтикс» и «Сент-Луис Хокс». Чемпион НБА в составе «Хокс». Член Зала славы баскетбола с 1960 года.

Биография 
Маколи выступал в НБА за команды «Сент-Луис Бомберс», «Бостон Селтикс» и «Сент-Луис Хокс». Он был назван самым ценным игроком первого матча всех звёзд НБА. За десять сезонов в лиге набрал 11234 очков. В 1960 году Маколи был включен в Зал славы баскетбола. Он до сих пор удерживает рекорд, как самый молодой игрок, включённый в Зал славы (32 года). Его игровой номер 22 был выведен из обращения командой «Бостон Селтикс». В 1989 году Маколи принял сан диакона в католической церкви.

8 ноября 2011 года он умер в своём доме в Сент-Луисе, Миссури. Ему было 83 года.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола

Баскетболисты США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Игроки «Сент-Луис Бомберс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Атланта Хокс»
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами